Klein-Venedig (französisch Petite Venise), nach der italienischen, von den sie durchziehenden Kanälen geprägten und so global bekannten „Lagunenstadt“ Venedig, ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Chioggia, die zweitgrößte Stadt der Lagune nach Venedig
 Klein-Venedig (Berlin), Gebiet in den Tiefwerder Wiesen im Ortsteil Wilhelmstadt des Bezirks Berlin-Spandau
 Klein-Venedig (Bamberg), eine Fischersiedlung in der Altstadt von Bamberg
 Sète, eine Stadt an der französischen Mittelmeerküste, die auch als „Klein-Venedig des Languedoc“ bezeichnet wird
 Tiefwerder, das als „Klein-Venedig von Spandau“ bezeichnet wird
 Klein-Venedig, ehemaliges Gerberviertel in der Altstadt von Reutlingen
 Klein Venedig, ein Gebiet im Textilviertel in Augsburg
 Klein-Venedig, das ehemalige Gerberviertel in Balingen, ein Teil der Altstadt
 Klein Venedig, ein Gebiet in Elsen (Paderborn)
 Klein-Venedig oder lediglich Venedig, ein parkähnliches Gelände in Erfurt, siehe Venedig (Erfurt)
 Klein-Venedig, ein Teil der Altstadt von Esslingen am Neckar
 Klein Venedig (Gemeinde Grafenstein), Ortsteil von Grafenstein (Kärnten)
 Leineinsel Klein-Venedig, eine nicht mehr existierende Insel in der Leine in Hannover
 Klein-Venedig, ein Gebiet zwischen der Altstadt von Konstanz, dem Bodensee und der Schweizer Grenze
 Klein Venedig (Wolfenbüttel), ein Teil der Altstadt von Wolfenbüttel
 Klein-Venedig, umgangssprachlich die Ferienhaussiedlung „In der Schanz“ am Bodensee bei Fußach, Österreich
 Klein-Venedig (Venezuela), Kolonie, aus der Venezuela hervorgegangen ist
 Petite Venise (), ein Stadtviertel in Colmar (Elsass)

Siehe auch:
 Venedig (Begriffsklärung)
 Neu-Venedig, eine Ortslage im Ortsteil Berlin-Rahnsdorf bei Berlin-Köpenick